Görres ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Görres (1918–1996), Psychoanalytiker, Psychotherapeut, Professor an der TU München
 Carl-Josef Görres (1905–1973), Ingenieur, Unternehmensberater, Bruder von Albert Görres
 Guido Görres (1805–1852), Schriftsteller
 Ida Friederike Görres (1901–1971), geborene Gräfin Coudenhove, Schriftstellerin, Frau von Carl Josef Görres
 Joseph Görres (1776–1848), deutscher Gymnasial- und Hochschullehrer, Naturphilosoph sowie katholischer Publizist
 Konstanze Görres-Ohde (* 1942), deutsche Juristin, Richterin, Gerichtspräsidentin
 Marie Görres (1808–1871), deutsche Schriftstellerin, Nachlaßbetreuerin ihres Vaters Joseph von Görres
 Sascha Görres (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Silvia Görres (1925–2015), deutsche Psychotherapeutin und Autorin

Görres ist der Name folgender Gymnasien:

 Görres-Gymnasium (Düsseldorf)
 Görres-Gymnasium (Koblenz)

Den Namen Görres tragen folgende Denkmäler:

 Joseph-Görres-Denkmal (Koblenz) in Koblenz